Полиенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Полиенко, Валерий Валентинович (род. 1974) — российский режиссёр, поэт, композитор, продюсер;
 Полиенко, Иван Алексеевич (род. 1950) — советский и российский художник-живописец.